

Muzyka 
 Cisza – album zespołu Budka Suflera z 1993 roku
 Cisza – album zespołu Sumptuastic z 2005 roku
 Cisza – album zespołu Eye for an Eye z 2008 roku 
 Cisza – singel Kamila Bednarka z 2013 roku

Film 
 Cisza – radziecki film Władimira Basowa z 1964 roku 
 Cisza – polski film Michała Rosy z 2001 roku
 Cisza – polski film Sławomira Pstronga z 2010 roku

Miejscowości 
 Cisza – miejscowość w województwie łódzkim

Zobacz też 
 cisza radiowa
 cisza wyborcza